Yok steht für:
 Quetschenpaua
 Sai Yok, archäologischer Fundplatz und eine Stadt in der Amphoe Sai Yok, Provinz Kanchanaburi im westlichen Zentral-Thailand
 Amphoe Sai Yok, Landkreis Sai Yok, Provinz Kanchanaburi im westlichen Zentral-Thailand
 Yok-Utian-Sprachfamilie, siehe Penuti-Sprachen

Siehe auch:
 YÖK